|-
| 77001 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77002 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77003 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77004 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77005 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77006 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77007 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77008 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77009 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77010 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77011 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77012 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77013 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77014 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77015 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77016 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77017 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77018 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77019 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77020 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77021 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77022 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77023 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77024 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77025 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77026 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77027 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77028 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77029 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77030 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77031 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77032 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77033 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77034 - || || 5 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77035 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77036 - || || 14 de febrer, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 77037 - || || 15 de febrer, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 77038 - || || 15 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 77039 - || || 15 de febrer, 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 77040 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77041 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77042 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77043 - || || 15 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 77044 - || || 15 de febrer, 2001 || La Palma || La Palma
|-
| 77045 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77046 - || || 3 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77047 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77048 - || || 12 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77049 - || || 1 de febrer, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 77050 - || 2001 DB || 16 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 77051 - || 2001 DL || 16 de febrer, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77052 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77053 - || || 16 de febrer, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 77054 - || || 16 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 77055 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77056 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77057 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77058 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77059 - || || 20 de febrer, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 77060 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77061 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77062 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77063 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77064 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77065 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77066 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77067 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77068 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77069 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77070 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77071 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77072 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77073 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77074 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77075 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77076 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77077 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77078 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77079 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77080 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77081 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77082 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77083 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77084 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77085 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77086 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77087 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77088 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77089 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77090 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77091 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77092 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77093 - || || 20 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77094 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77095 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77096 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77097 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77098 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77099 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77100 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7